Boreaphilus — род стафилинид из подсемейства Omaliinae.

Описание 
Надкрылья не менее чем на 1/4 длиннее переднеспинки.

Систематика 
К роду относятся:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Omaliinae
Роды жесткокрылых